Detta är en lista över Bohusläns megalitgravar. Med megalitgrav avses dösar och gånggrifter men inte hällkistor.

Fotnoter

Källor 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS Fornsök

Listor med anknytning till Sveriges historia
 
Bohuslän